Шевнино  — название населённых пунктов в России:

 Шевнино — село в Уржумском районе Кировской области.
 Шевнино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Шевнино — деревня в Даниловском районе Ярославской области, входит в состав Даниловского сельского поселения.